Cywiński ist der Familienname folgender Personen:

 Piotr Cywiński (* 1972), polnischer Historiker
 Zbigniew Cywiński (* 1929), polnischer Bauingenieur